L'edizione 1975-1976 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Borussia Mönchengladbach, che conquista il suo quarto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Klaus Fischer dello  con 29 reti.

Stagione 

Il campionato viene vinto dal Borussia Mönchengladbach già vincitore della passata edizione, che in questa stagione è allenato da Udo Lattek, ex tecnico del . I Puledri guidano la classifica fin dalle prime giornate e concludono il torneo quattro punti sopra l'Amburgo, vincitore della Coppa di Germania. Il terzo posto è dei campioni d'Europa del Bayern, mentre in coda retrocedono Hannover, Kickers Offenbach e Bayer Uerdingen.

Anche in questa stagione il Bayern è nuovamente protagonista in campo internazionale: pur venendo sconfitto nella Supercoppa UEFA dai sovietici della Dinamo Kiev i bavaresi conquistano la terza Coppa dei Campioni consecutiva. Infatti, dopo aver eliminato anche il  in semifinale hanno la meglio nella finale di Glasgow sul Saint-Étienne; questo grazie al gol di Franz Roth, autore del terzo gol in una finale europea. Nella stessa manifestazione il Borussia Mönchengladbach viene eliminato nei quarti proprio dal Real Madrid, ma nel suo cammino ha eliminato anche la Juventus e ha in rosa il capocannoniere dell'edizione, Jupp Heynckes. Nelle altre competizioni continentali l'Eintracht Francoforte arriva in semifinale nella Coppa delle Coppe, e lo stesso traguardo viene raggiunto anche dall'Amburgo nella Coppa UEFA; sono eliminate rispettivamente da West Ham e Bruges, squadre che poi saranno sconfitte nelle finali.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificato alla Coppa dei Campioni 1976-1977
      Qualificato alla Coppa delle Coppe 1976-1977
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1976-1977
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1976-1977

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1975-1976.
  e  qualificate alla Coppa dei Campioni 1976-1977.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1976-1977.
  ,  e  promosse in Bundesliga 1976-1977
  ,  e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1976-1977

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (17)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
 Miglior attacco:  (79 gol segnati)
 Miglior difesa:  (32 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+29)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi:  e  (6)
 Minor numero di vittorie:  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (18)
 Peggior attacco:  (28 gol segnati)
 Peggior difesa:  (72 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-41)

Individuali

Classifica marcatori

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1975-1976
 DFB-Pokal 1975-1976

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1975-1976/

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975